Sergei Solowjow ist der Name folgender Personen:
* 
 Sergei Leonidowitsch Solowjow (1930–1994), russischer Geophysiker und Seismologe
 Sergei Michailowitsch Solowjow (1820–1879), russischer Historiker